Карвовский (Карвовская) () — польская фамилия. Известные носители:
 Карвовский, Александр Алексеевич (1933—2005)
 Карвовский, Антоний (род. 1948) — польский лирический абстракционист, неофигуративный художник.
 Карвовский, Вальдемар
 Карвовский, Казимир
 Карвовский, Рудольф Иосифович (1830—1896) — известный инженер и архитектор, литовско-польского происхождения.